Tara má více významů:
 hmotnost obalu zboží či nádoby, v němž se zboží váží (tara = brutto – netto)
 Tara (zdrojnice Driny) – balkánská řeka
 Národní park Tara – národní park v Srbsku
 Tara (přítok Irtyše) – ruská řeka
 Tara (Irsko) – kopec v Irsku, anglicky: Hill of Tara
 Tara Mines - hlubinný důl v hrabství Meat v Irsku
 Tara (jméno) – ženské křestní jméno
 Tara Reid – americká herečka
 Tara Lipinski – americká krasobruslařka
 Tara (Rusko) – ruské město v Tarském rajóně v Omské oblasti
 Tara (Saga) – japonské město v prefektuře Saga
 Tara (pohoří) – pohoří v Srbsku
 Tara (rod) – rod rostlin z čeledi bobovité
 Tara (hra) – irská stolní hra

Souvisejí názvy:
 Tárá – božstvo v buddhismu
 Tárá (déví) – hinduistická bohyně

Externí odkazy